Трес Мориљос има више значења:

 Трес Мориљос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Мориљос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику